Oates ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Oates (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Bart Oates (* 1958), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Brad Oates (* 1953), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carly Oates (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 David Oates (1927–2004), britischer Archäologe
 Eugene William Oates (1845–1911), britischer Naturforscher
 Hilda Oates († 2014), kubanische Schauspielerin
 Joan Oates, britische Archäologin
 John Oates (* 1949), US-amerikanischer Sänger
 Johnny Oates (1946–2004), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 Jonny Oates, Baron Oates (* 1968), britischer Politiker 
 Joyce Carol Oates (* 1938), US-amerikanische Schriftstellerin
 Lawrence Oates (1880–1912), britischer Polarforscher
 Michael L. Oates (* 1957), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Simon Oates (1932–2009), britischer Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater
 Stephen B. Oates (1936–2021), amerikanischer Historiker und Biograph
 Titus Oates (1649–1705), englischer Geistlicher
 Wallace E. Oates (1937–2015), US-amerikanischer Ökonom
 Warren Oates (1928–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Whitney Jennings Oates (1904–1973), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 William C. Oates (1835–1910), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Alabama

Sonstiges:
 Oates Bank, submarine Bank in der Somow-See, Antarktis
 Oates-Canyon, Tiefseegraben in der Somow-See, Antarktis
 Oatesland, Küstenabschnitt des Viktorialands, Antarktika
 Oates-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika